CWKS Resovia – wielosekcyjny klub sportowy
 Resovia (hokej na lodzie)
 Resovia (koszykówka)
 Resovia (piłka siatkowa)
 Resovia (piłka nożna)
 Resovia (żużel)

 Resovia Saltans – folklorystyczny zespół, działający przy UR

Zobacz też